Florentin Peilé Pogba (Conakry, 19 augustus 1990) is een Guinees voetballer die als centrale verdediger en als linksback uit de voeten kan. Pogba debuteerde in 2013 in het Guinees nationaal team.

Pogba is een oudere broer van Paul Pogba en de tweelingbroer van Mathias Pogba.

Clubcarrière 
Pogba werd in 2007 opgenomen in de jeugdopleiding van Celta de Vigo. Die verruilde hij twee jaar later voor die van CS Sedan. Daarvoor maakte hij op 5 februari 2011 zijn competitiedebuut in het eerste team, tegen US Boulogne.

Sedan verkocht Pogba in 2012 voor een half miljoen euro aan Saint-Étienne, dat hem nog een jaar op huurbasis bij Sedan liet. Op 8 januari 2014 debuteerde hij voor Saint-Étienne in de Ligue 1, tegen Évian TG.

In 2018 vertrok Pogba naar Gençlerbirliği SK. Daarvoor maakte op 10 januari 2018 zijn debuut in de Süper Lig, tegen Trabzonspor.

In februari 2019 ging Pogba spelen bij Atlanta United. Anderhalf jaar later tekende Hij een driejarig contract bij FC Sochaux. In 2022 ging hij in India voor ATK Mohun Bagan FC spelen.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
In 2011 speelde Pogba drie wedstrijden voor Frankrijk –20. In 2013 debuteerde hij voor Guinee.

Guinees voetballer
Frans voetballer